La maufite è un minerale discreditato dall'IMA nel 2006 perché si tratta di una miscela interstratificata di clinocloro e lizardite.

Abito cristallino

Origine e giacitura

Forma in cui si presenta in natura

Note

Collegamenti esterni 

Specie mineralogiche non riconosciute dall'IMA